Вне́шняя поли́тика Белору́ссии — совокупность отношений Республики Беларусь с другими государствами и международными структурами.

Основные принципы, цели и задачи 

Закон Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь» от 14 ноября 2005 года декларирует семь принципов её внешней политики:
 соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права;
 соразмерность внешнеполитических целей политико-дипломатическому, экономическому, оборонному, научно-техническому, интеллектуальному потенциалу государства, обеспечение их реализации для укрепления международных позиций Республики Беларусь и её международного авторитета;
 повышение эффективности политических, правовых, внешнеэкономических и иных инструментов защиты государственного суверенитета Республики Беларусь и её национальной экономики в условиях глобализации;
 развитие на основе общепризнанных принципов и норм международного права всестороннего сотрудничества с иностранными государствами, международными организациями, взаимный учёт и соблюдение интересов всех членов международного сообщества;
 добровольность вхождения и участия в межгосударственных образованиях;
 приверженность политике последовательной демилитаризации международных отношений;
 отсутствие территориальных претензий к сопредельным государствам, непризнание территориальных притязаний к Республике Беларусь.

Членство в международных организациях 
По специальному приглашению Конференции Объединённых Наций в Сан-Франциско, начавшей работу 25 июня 1945 года, Белоруссия, Украина, Дания и Аргентина были приглашены стать членами ООН, таким образом также войдя в число первоначальных членов - учредителей ООН.

Белоруссия является членом следующих межгосударственных образований:
 Содружество независимых государств,
 Союзное государство России и Белоруссии,
 Организация договора о коллективной безопасности,
 Интерпол,
 Евразийское экономическое сообщество,
 Единое экономическое пространство,
 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе,
 Программа НАТО «Партнёрство ради мира»,
 Международный валютный фонд,
 Всемирный банк,
 Движение неприсоединения,
 Всемирная организация здравоохранения,
 Международная организация труда.

Республика Беларусь является наблюдателем в следующих организациях:
 Шанхайская организация сотрудничества
 Ассоциация Карибских государств
 Тихоокеанский альянс

Белоруссия и Европа

Белоруссия и Евросоюз 

Отношения между Белоруссией и Европейский союз (ЕС) были установлены в декабре 1991 года с признанием Евросоюзом независимости Белоруссии, и на первых порах они устойчиво развивались, однако после прихода к власти Александра Лукашенко в 1994 году эти отношения ухудшились. Хотя Евросоюз и Белоруссия в 1995 году подписали соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС), оно не было ратифицировано ЕС, и в 1997 году Совет министров ЕС отказался его продлевать. Развитию связей между Белоруссией и ЕС помешали некоторые шаги белорусского руководства, которые были восприняты на Западе как ущемление демократии. Евросоюз отказался признать осуществлённые в 1995-1996 году изменения Конституции Белоруссии (перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента, придание русскому языку статуса государственного языка), были приостановлены двусторонние отношения на министерском уровне и заморожены программы технической помощи ЕС, Евросоюз исключил Белоруссию из своей Европейской политики соседства (ЕПС).

В марте 2005 года Евросоюз объявил о намерении напрямую финансировать «формирование гражданского общества» в Белоруссии. 10 марта Европарламент призвал «осудить существующий белорусский режим как диктатуру». В резолюции Европарламента предлагалось выявить и заморозить личные активы президента Александра Лукашенко и высших государственных чиновников, а также расширить список представителей белорусских властей, которым запрещён въезд в европейские страны.

С 26 февраля 2006 года на территории Белоруссии, в преддверии очередных президентских выборов, начали работу независимые европейские теле- и радиостанции, финансируемые из бюджета ЕС и, соответственно, не контролируемые местными властями (так, независимый российский телеканал RTVi получил европейский грант на подготовку для белорусской аудитории ежедневной 30-минутной политической передачи), Евросоюз выделил на независимое вещание в Белоруссии около 2 млн долларов.

20 января 2009 года в Чернигове состоялась встреча А. Лукашенко с президентом Украины Виктором Ющенко. В присутствии журналистов Лукашенко поблагодарил Ющенко: «Я хотел бы поблагодарить вас за ту колоссальную поддержку, которую вы оказывали на различных уровнях, встречаясь с европейцами и американцами. То, что сегодня налажен диалог между Белоруссией и Западом, в этом есть и ваша заслуга». В 2008 году Лукашенко действительно стал налаживать отношения с ЕС и почти полностью отказался от заявлений против Запада. Незадолго до парламентских выборов в сентябре 2008 года были освобождены лидеры белорусской оппозиции. В ответ ЕС снял санкции с Лукашенко, а в январе 2009 года МВФ выделил Белоруссии кредит 2,5 млрд долларов.

В 2009 году Белоруссия стала членом проекта ЕС «Восточное партнёрство», а ПАСЕ поддержала возвращение белорусскому парламенту статуса специально приглашённого, при условии введения моратория на смертную казнь. Но после президентских выборов декабря 2010 года (сфальсифицированных, по мнению ЕС) отношения Белоруссии с Евросоюзом практически заморозились. 
На протяжении 2011 года ЕС неоднократно призывал белорусские власти выпустить осуждённых по «делу 19 декабря» и реабилитировать их. Кроме того, в 2011 году Евросоюз расширил список лиц, которым запрещён въезд в страны ЕС. В их число вошли не только чиновники, представители силовых ведомств и судьи, но также бизнесмены (в частности, один из самых богатых людей Белоруссии Владимир Пефтиев). После очередного расширения этого списка в феврале 2012 года МИД Белоруссии отозвал своих представителей из ЕС и Польши, а также рекомендовал представителям Польши и ЕС отправиться в свои страны для донесения позиции белорусской стороны о недопустимости санкций в отношении Республики Беларусь. В ответ на это, по предварительному согласованию, из Минска были отозваны послы всех 27 стран ЕС. В марте 2012 года ЕС ужесточил санкции против ряда физических и юридических лиц Республики Беларусь.

Белорусские пограничники в 2000-е — 2010-е годы получили от Евросоюза десятки миллионов евро на укрепление границы, модернизацию инфраструктуры, противодействие нелегальной миграции и региональные проекты в пограничной зоне. На деньги Евросоюза, в частности, был спонсирован проект BOMBEL, нацеленный на противодействие нелегальной миграции.

Санкции, введённые Евросоюзом против ряда белорусских предприятий и физических лиц, не принесли значимых результатов, и в конце 2015 года большинство санкций было приостановлено. 28 февраля 2016 года вступило в силу решение Совета Европейского союза по отмене санкций в отношении Белоруссии.

14 апреля 2020 года А. Лукашенко подписал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима. Тогда же вступило в силу соглашение о реадмиссии между Республикой Беларусь и Евросоюзом. 27 мая 2020 года Совет ЕС утвердил это соглашение. Новые правила вступили в силу 1 июля 2020 года. В целом ЕС положительно оценивал выполнение Белоруссией взятых на себя обязательств.

В августе 2020 года большинство стран Евросоюза (в первую очередь, Польша и страны Балтии) не признали победу Лукашенко на президентских выборах и поддержали массовые протесты белорусской оппозиции. К концу 2020 года Евросоюз, США и Канада приняли 3 пакета санкций в отношении представителей руководства Белоруссии, включая Лукашенко, членов избирательных комиссий, руководителей и сотрудников силовых органов, руководителей крупных государственных предприятий.

24 мая 2021 года на фоне инцидента с посадкой самолёта авиакомпании «Ryanair» Евросоюз заморозил пакет инвестиционной помощи Белоруссии на сумму 3 миллиарда евро. Александр Лукашенко заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией.

Весной 2021 года на границах Белоруссии со странами ЕС (Литва, Латвия и Польша) возник миграционный кризис — резкий наплыв нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть на территорию ЕС. Власти государств ЕС обвинили в организации потока нелегальных мигрантов власти Белоруссии, называя происходящее «гибридной агрессией». В начале июня министр иностранных дел РБ Владимир Макей заявил, что, поскольку финансирование проектов в рамках соглашения о реадмиссии со стороны Евросоюза приостановлено, Белоруссии больше нет смысла участвовать в этом соглашении и она не будет тратить собственные финансовые средства на обустройство приграничной инфраструктуры для защиты Европы от мигрантов.

В начале июня в Европарламенте прошли дебаты на тему «Систематические репрессии в Белоруссии и их последствия для европейской безопасности». По их итогам Жозеп Боррель назвал Александра Лукашенко «диктатором», а также пообещал «гражданскому обществу Белоруссии» дальнейшую поддержку. Практически во всех выступлениях европарламентариев фигурировала Россия, как главный «спонсор» Минска и «опора белорусского режима», позволяющая ему «заниматься государственным терроризмом».

В июне Европейский совет расширил «» (List of people and organizations sanctioned in relation to human rights violations in Belarus), утвердив сначала персональные (против должностных лиц), а затем и секторальные санкции против Республики Беларусь. Была запрещена поставка в Белоруссию оборудования, технологий или программного обеспечения, основное назначение которых — мониторинг или перехват телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров и технологий двойного назначения. Была ограничена торговля нефтепродуктами, хлоридом калия и товарами, необходимыми для производства табачных изделий. 
28 июня Белоруссия приостановила членство в проекте «Восточное партнёрство» и заявила о намерении заморозить соглашение с ЕС о реадмиссии нелегальных мигрантов, соглашение перестало действовать 14 октября — соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в ответ на «недружественные действия» Брюсселя. Это привело к резкому росту числа желающих проникнуть в Евросоюз через белорусскую границу и очередному обострению отношений между Евросоюзом и белорусскими властями.

Белоруссия и Совет Европы
В 1997 году Белоруссия была лишена статуса специально приглашённого члена в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Это решение было вызвано тем, что ПАСЕ признала проведённые в Белоруссии в 1997 году выборы недемократичными, а давление на оппозицию — незаконным.

В 1998 году произошёл инцидент в Дроздах, когда дипломатические представительства ряда западных стран были выселены из своих резиденций, что также сыграло свою роль в ухудшении отношений с Европой.

26 января 2006 года на сессии ПАСЕ была принята резолюция, осуждающая ситуацию в Белоруссии накануне президентских выборов. Несмотря на активную поддержку российской делегации, Белоруссия вновь не получила статуса специально приглашённого члена Совета Европы (которого она была лишена в 1997 году), поскольку не были выполнены четыре условия СЕ — расширение полномочий парламента, введение института уполномоченного по правам человека, пересмотр Избирательного кодекса и закона о печати.
ПАСЕ призвала ввести против Белоруссии режим международной изоляции — не предоставлять визы высокопоставленным белорусским государственным чиновникам и в то же время облегчить выдачу виз простым гражданам. Было предложено также заморозить все банковские счета и другие финансовые активы президента А. Лукашенко и его окружения.

В 2009 году в Минске на базе Белгосуниверситета был открыт Информационный пункт Совета Европы. Его деятельность должна была содействовать развитию взаимодействия между Белоруссией и СЕ, а также повышать информированность государственных органов, общественных организаций, СМИ, ВУЗов и граждан Белоруссии об основополагающих ценностях, правовых инструментах, достижениях, политике и деятельности СЕ. 
В 2010 году ПАСЕ отозвала свою рекомендацию 2009 года и решила приостановить свои контакты высокого уровня с Белоруссией.

Белоруссия и Германия

Белоруссия и Италия

Белоруссия и Польша 

Отношения между Белоруссией и Польшей в 2005 после «оранжевой революции» на Украине и с учётом той роли, которую сыграл президент Польши Александр Квасьневский, ухудшились.

В мае 2005 Белоруссия обвинила одного из польских дипломатов в «активных действиях, направленных на дестабилизацию белорусского общества». В ответ Польша подготовила список белорусских чиновников, которым будет запрещён въезд на территорию Польши.

Причиной конфликта стало общественное объединение «Союз поляков Белоруссии» (СПБ), объединяющее около 20 тысяч человек. В марте 2005 на съезде СПБ его прежний руководитель, лояльный руководству Белоруссии, был смещён, после чего «Союз поляков Белоруссии» подвергся массированному давлению со стороны властей, которые обвинили руководство Польши, финансировавшей проведение съезда СПБ и посольство этой страны, в «подрывной деятельности» против Белоруссии. Министерство юстиции Белоруссии отказалось утвердить итоги съезда СПБ, избравшего своим председателем Анжелику Борыс. Польский сейм высказал своё недовольство действиями белорусских властей, что было воспринято в Белоруссии как попытка вмешательства в её внутренние дела. Дальнейшее развитие событий и привело к дипломатическому конфликту.

22 июля МИД Белоруссии заявил, что «действия, предпринимаемые … польской стороной, свидетельствуют о сознательном проведении Польшей линии, направленной на сворачивание белорусско-польских отношений … такая линия польской стороны свидетельствует либо об искажённом понимании ею своей роли нового члена ЕС, либо о несамостоятельности её внешней политики».

В тот же день стало известно о закрытии белорусского представительства польского научного фонда «Диалог».

В августе 2005 года новым председателем белорусского Союза поляков по настоянию белорусского правительства был избран пенсионер Юзеф Лучник. Многие активисты Союза поляков подвергались административным арестам по обвинениям в участии в несанкционированных акциях протеста. Ситуация с «Союзом поляков Белоруссии» стала одной из причин белорусско-польского дипломатического конфликта. За несколько месяцев стороны выслали по три дипломата, а Польша даже отозвала своего посла в Белоруссии для консультаций.

11 декабря 2005 года советнику польского премьер-министра Михалу Дворчыку, занимающемуся вопросами связей с соотечественниками за рубежом, было отказано во въезде в Белоруссию. Белорусские пограничники сообщили Дворчыку, что он является лицом, нежелательным в Белоруссии.

Очередной шпионский скандал с польскими дипломатами произошёл в преддверии регистрации кандидатов в президенты Белоруссии и начала агитационной кампании.

7 февраля 2006 года в ежедневной программе Белорусского государственного телевидения «Комментарий дня» некий сотрудник управления контрразведки КГБ обвинил посольство Польши в Белоруссии в том, что здесь длительное время действует резидентура польских спецслужб, которая, используя дипломатический иммунитет, осуществляет легальную разведку, проводит сбор информации о ситуации в организациях этнических поляков, подготавливает источники влияния и проводит иные действия, направленные на вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь.

Выступивший здесь же начальник центра информации и общественных связей КГБ Республики Беларусь Валерий Надточаев связал активизацию «представителей иностранных спецслужб, работников диппредставительств и сотрудников различных иностранных неправительственных организаций и фондов» с приближающимися президентскими выборами.

По официальным данным, в Белоруссии проживает около 295 тыс. этнических поляков — это второе по численности национальное меньшинство Белоруссии после русских. «Союз поляков Белоруссии» осуществляет культурные и образовательные программы, которые финансируются Польшей. В его ведении, в частности, находятся две польские школы.

Польша входит в состав рабочей группы для координации действий в отношении Белоруссии, создание которой было согласовано премьер-министрами Польши, Литвы, Латвии и Украины (подробнее см. Внешняя политика Белоруссии#Белоруссия и Литва)

Белоруссия и Литва 

Руководство Литвы оказывает заметную поддержку белорусским оппозиционным силам. Здесь действует Европейский гуманитарный университет, перебазировавшийся на территорию Литвы в июле 2004 года . Именно в Вильнюсе весной 2005 года на встрече белорусских оппозиционеров с госсекретарём США Кондолизой Райс она заявила, что режим Лукашенко — «последняя диктатура Европы».
Литва входит в состав рабочей группы для координации действий в отношении Белоруссии, создание которой было согласовано премьер-министрами Польши, Литвы, Латвии и Украины. В Литве проводятся курсы для белорусских оппозиционеров по оказанию ненасильственного сопротивления — массовых акций, пикетов и митингов. Здесь же часто проводятся различные семинары и митинги, также с территории Литвы вещает радиостанция с «независимой радиопрограммой на белорусском языке». Белорусские власти остро реагируют на подобные проявления недружественного отношения.

В августе 2020 года с началом в Белоруссии массовых протестов министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что «Литва по гуманитарным соображениям готова и рассматривает возможность принимать белорусов, страдающих от продолжающегося жестокого обращения». Также Литва предоставила убежище и охрану бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а правительство Литвы утвердило положение, согласно которому белорусы могут въехать на территорию Литвы, несмотря на все ограничения по COVID-19, но «с особыми гуманитарными политическими целями».

В июне 2021 года Литва обвинила власти Белоруссии в организации потока нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии через белорусско-литовскую границу, называя происходящее «гибридной агрессией». 

Белоруссия ввела, с 15 апреля по 15 мая 2022 г. право безвизового въезда (неограниченное количество раз) для жителей Литвы и Латвии; незадолго до окончания срока его решили продлить до конца текущего года. Подобный шаг вызвал негодование в Вильнюсе и Риге: тамошние власти заявляют что жителей этих стран там «могут использовать в пропагандистских, финансовых и шпионских целях» и призывают своих жителей не ездить в гости к соседям.

Белоруссия и Латвия 

В конце ноября 2005 года латвийское издание «Вести сегодня» сообщило, что посол Латвии в Белоруссии Майра Мора, выступая на заседании комиссии по иностранным делам сейма Латвии 23 ноября, заявила: «…Лукашенко сидит на бомбе с горящим запалом: ведь он не дал приватизировать предприятия ни одному российскому олигарху. Белоруссия крала российские газ и нефть, Россия вообще перекрыла кран, но почему сейчас она этого не делает? Потому что по периферии России прошли потрясения, а господин Лукашенко как пугало в саду, которое отпугивает Запад». «Надо быть готовыми к длительному существованию этого режима рядом с нами». Тем не менее, посол призвала латвийских депутатов «продолжать любую помощь оппозиции» ().

В адрес МИД Латвии посольством Белоруссии была направлена нота с требованием разъяснений, а в комиссию по иностранным делам сейма — письмо с просьбой о предоставлении стенограммы дискуссии.

Посол Латвии была отозвана в Ригу для консультаций, а МИД Белоруссии заявил, что ожидает дополнительных разъяснений латвийской стороны после возвращения посла в Минск. 29 ноября по инициативе латвийской стороны в Минске состоялась встреча посла Латвии с представителем белорусского МИД, на которой Майра Мора отрицала, что во время заседания комиссии она высказывала критику в адрес Республики Беларусь и её президента.

Латвия входит в состав рабочей группы для координации действий в отношении Белоруссии, создание которой было согласовано премьер-министрами Польши, Литвы, Латвии и Украины (подробнее см. Внешняя политика Белоруссии#Белоруссия и Литва)

3 августа 2006 года Латвия отозвала из Белоруссии посла Майру Мору для консультаций после того, как 2 августа латвийский МИД «за действия, несовместимые со статусом дипломата» объявил персоной нон грата первого секретаря посольства Белоруссии в Риге Дмитрия Краюшкина, предписав ему в течение суток покинуть территорию страны.

Дипломатический конфликт начался 25 июля, когда белорусская милиция провела обыск в квартире второго секретаря посольства Латвии в Минске Реймо Шмитса, обвинив его в гомосексуализме и распространении порнографии. Латвия обвинила Белоруссию в нарушении Венской конвенции 1961 года, гарантирующей неприкосновенность дипломатов и их жилья, и потребовала объяснений, после чего 30 июля по белорусскому телевидению была продемонстрирована видеозапись полового сношения между двумя мужчинами, якобы сделанная скрытой камерой в квартире дипломата. Как заявили представители ГУВД Минска, на момент обыска правоохранительным органам не было известно, что хозяин квартиры обладал дипломатической неприкосновенностью.

МИД Латвии направил Белоруссии ноту протеста, в которой требовал официальных объяснений обыска в квартире дипломата. Происшедшее МИД характеризовал как «очередную провокацию в духе советского времени против латвийского государства и его дипломатов».

Отмечается, что Реймо Шмитс в посольстве Латвии отвечал за контакты с белорусскими оппозиционерами и составлял списки участников международных конференций в Риге.

Белоруссия и Дания

Белоруссия и Сербия

Белоруссия и Турция

Белоруссия и страны постсоветского пространства 
На постсоветском пространстве Белоруссия входит в межгосударственные объединения:
 Содружество независимых государств,
 Союзное государство России и Белоруссии,
 Организация договора о коллективной безопасности,
 Евразийское экономическое сообщество,
 Единое экономическое пространство.

Белоруссия и Российская Федерация

Союзное государство 
2 апреля 1996 года был подписан «Договор о создании сообщества Беларуси и России». 2 апреля 1997 года Сообщество было преобразовано в интеграционное образование — Союз Беларуси и России. Был подписан «Договор о Союзе Беларуси и России» и Устав Союза (23 мая 1997).

8 декабря 1999 года был подписан «Договор о создании Союзного государства», который стал юридической и политической основой для дальнейшей интеграции. 26 января 2000 года, после ратификации Договора парламентами двух стран, он вступил в силу.

10 сентября 2021 года в Минске на заседании совета министров Союзного государства России и Белоруссии российский и белорусский премьеры Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 союзных программ и «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы».

5 ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства «Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы», утвердив 28 программ по интеграции.

Экономические отношения 
Социальная и экономическая стабильность Белоруссии обеспечивается доступом на российский рынок и получением энергоресурсов по сравнительно низким ценам. До конца 2006 года Белоруссия имела возможность закупать нефть в России по внутренним российским ценам и экспортировать нефтепродукты по мировым ценам, что позволяло не только удовлетворять внутренние потребности страны в нефтепродуктах, но и получать значительные доходы. Расходы на газоснабжение частично компенсируются за счёт реэкспорта российского газа. В то же время белорусская экономика в основном сохраняет хозяйственные связи с российскими предприятиями и значительный промышленный экспорт в Россию.

В 2013 году товарооборот двух стран составил около 40 млрд долларов, на Россию пришлось 42,4 % белорусского экспорта и 57,6 % импорта. По ряду товарных позиций Россия является основным покупателем: так, в 2010 году в РФ было экспортировано 57 % произведённого в Белоруссии сливочного масла, 87 % сыров и творога, 64 % телевизоров, 40 % стиральных машин, 62 % газовых плит, 67 % металлообрабатывающих станков, 40 % грузовых автомобилей и 47 % тракторов. Особенно велика роль Белоруссии во внешней торговле пограничных с ней регионов России.

Россия и Белоруссия активно сотрудничают в научной сфере. Минск занимает первые места в СНГ по экспорту (в 2013 году 129 соглашений на общую сумму 586,7 млн долларов) и импорту (в 2013 году 116 соглашений на общую сумму 31,2 млн долларов).

Торговля через Россию позволяет Белоруссии обходить санкции, наложенные на неё Евросоюзом и США.

Военное сотрудничество 
В Белоруссии размещены два военных объекта российских ВС:

 РЛС «Волга» (Барановичи) — входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении. Поставлена на боевое дежурство 1 октября 2003 года. Станция дециметрового диапазона позволяет отслеживать пуски МБР на северо-западном ракетоопасном направлении. Согласно соглашениям, подписанным 6 января 1995 года, всё недвижимое имущество и занимаемый «Волгой» и её инфраструктурой земельный участок были переданы российской стороне в пользование на 25 лет (до 2020 года). В августе 2021 года был подписан межправительственный протокол о продлении соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи.
 43-й узел связи ВМФ (Вилейка) — обеспечивает связь на частотах сверхдлинных волн Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. В 1995 году Россия и Белоруссия заключили соглашение, по которому узел связи «Вилейка» передан России в безвозмездное пользование на 30 лет.

Начиная с 2009 года проводятся совместные военные учения (Запад-2009, Запад-2013, Запад-2017, Запад-2021).

Российская Федерация является основным поставщиком оружия и военной техники для белорусской армии, например, танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-80А, учебные самолёты Як-130, вертолёты Ми-8МТВ-5, системы ПВО «Тор» и «Противник-ГЕ», снайперские винтовки МЦ-116М и многие другие виды вооружённый, разработанные в СССР и современной России. В 2008 году Белоруссии продала для ВВС России 15 ракет «воздух-воздух» Р27-Р для Су-27 и МиГ-29.

2 марта 2021 года министерства обороны Белоруссии и России подписали программу стратегического партнёрства на пять лет. В тот же день Александр Лукашенко предложил разместить российские самолёты на белорусских базах для совместного использования военными двух стран. 5 марта министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трёх центров совместной подготовки военных.

В ходе военных учений «Запад-2021» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия до 2025 года потратит более 1 млрд долларов на российское вооружение. По его словам, речь идёт о десятках самолётов, нескольких десятках вертолётов, а также зенитных ракетных комплексах «Тор-М2». Как уточнил Лукашенко, на переговорах с Владимиром Путиным также были обсуждены поставки зенитных ракетных систем С-400 для обороны южного направления со стороны границы с Украиной.

Белоруссия и Украина 

27 декабря 1991 года между Украиной и Белоруссией были установлены дипломатические отношения.
30 июня 1992 года было открыто посольство Украины в Республике Беларусь, а 12 октября 1993 года — посольство Республики Беларусь в Киеве.
В 2004 году консульский пункт посольства в Бресте был преобразован в Генеральное консульство Украины.

17 августа 1995 года был заключён Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Белоруссией, закрепивший развитие украинско-белорусских межгосударственных отношений на основе взаимного уважения, доверия и согласия, руководствуясь при этом принципами уважения государственного суверенитета, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также другими общепризнанными принципами и нормами международного права. Украина и Белоруссия признали нерушимость существующих между ними государственных границ и подтвердили, что не имеют никаких территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать таких претензий в будущем. Основываясь на этих принципах, 12 мая 1997 года в Киеве был подписан бессрочный Договор между Украиной и Республикой Беларусь о государственной границе.

В мае 2009 года Белоруссия и Украина совместно с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Молдавией вошли в «Восточное партнёрство» — проект Европейского союза.

В августе 2020 года отношения между Украиной и Белоруссией резко обострились в связи со вспыхнувшими в Белоруссии массовыми протестами, вызванными очередными президентскими выборами, на которых, согласно официальным итогам, вновь победил Александр Лукашенко. Украина вслед за Евросоюзом и США ввела санкции против Белоруссии.

26 мая 2021 года Украина присоединилась к числу стран, принявших решение о запрете авиакомпаниям и самолётам выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии (см. Инцидент с посадкой Boeing 737 в Минске, произошедший 23 мая 2021 года). Кроме того, инцидент с вынужденной посадкой лайнера Ryanair позволил украинскому руководству вновь вернуться к идее о переносе переговорной площадки по донбасскому урегулированию из Минска в одну из европейских столиц.

Осенью 2021 года власти Украины, опасаясь распространения миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами ЕС на её территорию, занялись усилением границы. Был анонсирован масштабный проект строительства «интеллектуальной границы» с Белоруссией и РФ.

Белоруссия и Азербайджан

Белоруссия и Грузия

Белоруссия и Казахстан

Белоруссия и Туркменистан

Белоруссия и КНР

Белоруссия и США 
Белоруссия занимает выгодную геополитическую позицию в Восточной Европе, поэтому она постоянно находится в поле пристального внимания ведущих мировых политических сил. На руководство страны оказывается постоянное давление со стороны США, Евросоюза и ОБСЕ. Главная цель — добиться изменения внутренней политики Белоруссии и смещения президента Лукашенко.

Первые попытки США сменить руководство Белоруссии относятся примерно к 2000 году, когда американским послом в Белоруссии был назначен опытный дипломат Майкл Козак. Он попытался объединить конфликтовавшую между собой белорусскую оппозицию и убедил её выдвинуть единого кандидата на президентских выборах.

Однако осенью 2001 года оппозиционному кандидату Владимиру Гончарику не удалось победить Лукашенко.

В августе 2004 года США объявили о намерении добиваться отстранения от власти президента Белоруссии Александра Лукашенко. Позицию США изложил сенатор Джон Маккейн: «Мы будем бороться за то, чтобы Белоруссия освободилась от тирании. Смена режима президента Лукашенко в Белоруссии планируется не вооружённым путём, а с помощью международного давления».

Вслед за этим заявлением министерство финансов США обвинило белорусский «Инфобанк» в отмывании денег Саддама Хусейна. По данным США, банк занимался легализацией средств, вырученных правительством Саддама Хусейна за счёт незаконных сделок, заключавшихся в нарушение программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Банк и его дочерние фирмы, в частности «Белметаллэнерго», также использовались для закупки вооружений и финансирования подготовки вооружённых сил Ирака.

6 октября 2004 года Палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за введение экономических санкций против Белоруссии и её президента лично.

Принятый Конгрессом «Акт о демократии в Белоруссии» содержал длинный список требований к Александру Лукашенко:
 освободить содержащихся в заключении лиц, помещённых в тюрьмы за политические или религиозные убеждения;
 отозвать политически мотивированные обвинения против оппозиционеров и независимых журналистов;
 предоставить исчерпывающее объяснение исчезновений деятелей оппозиции и журналистов;
 прекратить репрессии против независимых СМИ, независимых профсоюзов, неправительственных и религиозных организаций, оппозиции;
 провести в Белоруссии свободные и честные президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Пока эти требования не будут выполнены, администрации США было запрещено предоставлять Белоруссии какие-либо займы, кредитные гарантии, страховые выплаты, финансирование и любое иное финансовое содействие, а представителям США в МВФ, Всемирном банке и других международных организациях предписывалось голосовать против предоставления любого содействия Белоруссии.

Конгрессмены предлагали подключить к санкциям против Белоруссии и другие государства, прежде всего европейские.

«Акт о демократии» требовал от президента США не позднее чем через 90 дней после вступления законопроекта в силу направить в Конгресс специальный доклад о поставках вооружений и боевых технологий из Белоруссии в страны, поддерживающие международный терроризм.

В докладе также должны были быть указаны размеры личного состояния и дана оценка собственности, которой владеют президент Лукашенко и другие белорусские руководители.

21 октября Джордж Буш подписал «Акт о демократии в Белоруссии». Таким образом, экономические санкции против Белоруссии официально вступили в силу. Подписание закона подтверждало, что США намерены всерьёз добиваться отстранения Александра Лукашенко от власти.

МИД Белоруссии заявил, что американский акт нарушает Декларацию ООН о недопущении интервенции и вмешательства во внутренние дела государств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил введение санкций, сделав упор на отсутствии консолидированной позиции Совбеза ООН.

Представители правительства Белоруссии заявили, что санкции их не пугают, поскольку на США приходится лишь около 3 % объёма экспорта Белоруссии.

Наблюдатели отмечали, что политические меры, предпринимаемые США в отношении руководства Белоруссии, аналогичны их действиям в отношении прежних руководителей Югославии, Афганистана, Ирака. Отмечалось также, что эти меры могли быть пролоббированы американским ВПК и властями Польши, которая рассчитывает в связи с этим на более существенную помощь США и, в частности, перебазирование на её территорию части американских войск из Германии.

13 декабря 2006 года представитель США Уильям Бренсик поднял вопрос о ситуации с правами человека в Белоруссии во время закрытого заседания в СБ ООН. В тот же день сенат США поддержал законопроект, в котором призвал президента США ввести дополнительные санкции против Белоруссии.

19 декабря 2006 года посол США в Минске Кэрен Стюарт сделала заявление о том, что США не призна́ют результатов референдума о создании единого государства России и Белоруссии. Это заявление было сделано в ответ на слова госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина, который высказался за проведение референдума по объединению двух стран и добавил, что 2007 год будет «решающим в деле строительства единого государства».

По словам американского посла, предлагаемый референдум был бы недемократическим: «С учётом нынешней ситуации в Белоруссии ни один референдум не может быть проведён так, чтобы убедить нас в том, что он является свободным выражением воли белорусского народа».

12 января 2007 года Джордж Буш подписал закон, продлевающий ещё на два года санкции в отношении Белоруссии согласно «Акту о демократии в Белоруссии» 2004 года. Закон, в частности, санкционировал выделение материальных средств оппозиционным белорусским политикам и независимым СМИ. В 2007 году на эти цели из бюджета США планировалось выделить $27,5 млн.

Белоруссия и мусульманский мир 
Белоруссия активно сотрудничает со странами мусульманского мира. Студенты этих стран обучаются в белорусских вузах. В сфере экономики преобладает военно-техническое сотрудничество. Кроме того, Белоруссия осудила военное вмешательство стран НАТО в Ирак и Ливию, а также введение санкций против Сирии.

Белоруссия и страны Латинской Америки

Белоруссия и Бразилия

Белоруссия и Аргентина

Белоруссия и Куба

Белоруссия и Венесуэла

Белоруссия и Чили 

Основным торговым партнёром Белоруссии в Латинской Америке является Бразилия. Товарооборот двух стран в 2008 году составил 1228,9 млн долларов. Объём белорусской торговли с другими странами региона намного меньше и в 2008 году составил: с Венесуэлой — 173,1 млн долларов, с Аргентиной — 141,4 млн долларов, с Колумбией — 84,8 млн долларов, с Эквадором — 69,0 млн долларов, с Кубой — 49,7 млн долларов, с Чили — 13,0 млн долларов. Основным белорусским товаром, поставляемым в страны региона, являются удобрения (их поставки доминировали в 2008 году в белорусском экспорте в Бразилию, Венесуэлу, Эквадор, Аргентину и Колумбию).

В Венесуэле созданы совместные предприятия. Курсанты из этой страны проходят обучение в Военной академии Республики Беларусь.

У Кубы Белоруссия производит закупку сахара и табака. Белоруссия осуждает изоляцию Кубы мировым сообществом.

В последнее время производятся совместные инвестиционные проекты с Боливией и Бразилией.

Белоруссия и частично признанные государства 
Белоруссия не признаёт независимости  Китайской Республики, Западной Сахары, Косова, Турецкой Республики Северного Кипра, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Несмотря на сделанные ещё в августе 2008 года заверения в поддержке признания независимости Абхазии и Южной Осетии, Александр Лукашенко поручил заняться рассмотрением вопроса об их признании Палате представителей Национального собрания, однако Палата представителей сперва отложила рассмотрение вопроса до весны, но весной он не был включён в повестку дня депутатов, и во время весенней сессии так и не рассматривался. 22 июля 2009 года МИД Белоруссии рекомендовал гражданам Республики Беларусь руководствоваться грузинским законодательством при посещении Абхазии и Южной Осетии.

См. также 
 Отношения Белоруссии и США в 2004
 Минск#Международные отношения
 Международное военное сотрудничество Республики Беларусь

Примечания

Литература

Ссылки 
 Прекратил шатания. Лукашенко поменял отношение к Москве. Теперь в Белоруссии преследуют участников акций против России // Лента. Ру, 2 марта 2020

Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании